Головень — неоднозначный термин.
 Головень — пресноводная рыба из семейства карповых.

Персоналии 
 Головень, Владимир Анатольевич (1985) — украинский самбист и дзюдоист.